(1880-?), un acteur canadien de film muet ;
 , un biochimiste américain and pionnier en génie biochimique ;
 Henri Gaden (1867-1939), un militaire, administrateur colonial, ethnologue et photographe français.

Noms composés 
 Gerhard Schmidt-Gaden (1937-), un musicien allemand, chef d'orchestre, chef de chœur et un pédagogue du chant

Voir aussi 
 Ganden, un monastère tibétain, parfois appelé Gaden

Source de la traduction